Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 216 dans le monde.

 Route fédérale 216, en Allemagne
 Route 216 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 216 au Québec, Canada
 Autoroute A216 en France
 Route nationale 216 en France
  dans certains départements, en France 
 Route régionale 216 en Slovénie